Турнир Finlandia Trophy 2012 года — семнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», состоявшийся в финском Эспоо с 5 по 7 октября 2012 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, танцах на льду, а также среди команд синхронного фигурного катания. Турнир среди спортивных пар в этом году проведён не был.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты и расписание
 Finlandia Trophy на сайте Финской ассоциации фигурного катания

2012 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2012/2013
Октябрь 2012 года
Спорт в Финляндии в 2012 году